Diogo Coelho ist der Name folgender Personen:

* Diogo Coelho (Fußballspieler, 1992) (Diogo Manuel Gonçalves Coelho; * 1992), portugiesischer Fußballspieler 
 Diogo Coelho (Fußballspieler, 1993) (Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak; * 1993), portugiesischer Fußballspieler 
 Diogo Coelho (Pokerspieler) (* 1995 oder 1996), portugiesischer Pokerspieler